Ногор-Юган:

 Ногор-Юган (приток Куновата) — река в России, протекает в Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО. 
 Ногор-Юган (приток Назыма) — река в Российской Федерации, протекает в Ханты-Мансийском АО. 
 Ногор-Юган (приток Питляра) — река в РФ, протекает в Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО.